Чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин — ежегодное соревнование по шашкам, которое проводилось в СССР с 1936 по 1991 год.

История 
Первые два чемпионата страны прошли в 1936 и 1937 годах. Очередной третий чемпионат прошёл после 22-летнего перерыва. Первой чемпионкой страны стала Екатерина Сущинская из Мытищ, не проигравшая ни одной партии. При равенстве очков первое место присуждалось по действующему на тот момент регламенту, обычно для определения чемпиона в этом случае проводился дополнительный матч между этими спортсменами. В некоторые годы матч не проводился и первое место присуждалось обеим спортсменкам. Финалы, которым предшествовали полуфиналы, проводились по круговой системе. Пятый чемпионат проводился по швейцарской системе.

В 1970-х годах некоторые сильные шашистки (Елена Михайловская, Людмила Сохненко и др.) перешли в международные (стоклеточные) шашки. Последний чемпионат состоялся в 1991 году. Победителем стала Алевтина Лазаренко.

Призёры

Литература 
 Журнал «Шашки» 1969 №3 С.2—4.
 Журнал «Шашки» 1970 №4, с.3.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» за 1959-1992 годы
 Архив журнала «Шашки» на сайте Checkers USA.com
 Статистика чемпионатов СССР 1983 и 1984
 СДЮСШОР №17 по шашкам. Педагогический коллектив школы
 СДЮСШОР №17 по шашкам//Архив рубрики «Старые турниры»
 Российская еврейская энциклопедия/Елена Соркина
 Журнал Шашки №5 1990 год
 Шашки в России//Памяти Галины Леонидовны Дмитриевой (1954—2006)
 Женщины и девушки тоже играют в русские шашки
 Наталия Степанова на сайте Ростовской федерации шашек
 IX чемпионат СССР среди женщин по русским шашкам, Кишинев 1965|Старые турниры

Примечания